, titre original de L'Île au trésor, roman de Robert Louis Stevenson :

Télévision

Série télévisée 

 , mini-série diffusée le  ;
 , titre anglais de L'Île au trésor (), série télévisée japonaise diffusée du  au  sur Nippon Television.

Téléfilm 

 , titre original de L'Île au trésor, téléfilm britanno-américain de Fraser Clarke Heston, diffusé en 1990 ;
 , titre anglais du L'Ordre des Pirates (), téléfilm allemand de Hansjörg Thurn, diffusé en 2007 ;
 , titre original de L'Île au trésor, téléfilm britannique de Steve Barron, diffusé en 2012.

Cinéma 

 , film muet américain de Chester M. Franklin et Sidney Franklin, sorti en 1918 ;
 , titre original de L'Île au trésor, film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1920 ;
 , titre original de L'Île au trésor, film américain de Victor Fleming, sorti en 1934 ;
 , titre anglais de Ostrov sokrovishch, film soviétique de , sorti en 1938 ;
 , titre original de L'Île au trésor, film américain de Byron Haskin, sorti en 1950 produit par Walt Disney Productions ;
 , titre original de L'Île au trésor, film franco-britannico-allemand de John Hough, sorti en 1972 ;
 , titre original de L'Île au trésor, film d'animation américain de Hal Sutherland, sorti en 1973 ;
 , titre original de , film soviétique de , sorti en 1982 ;
 , titre original de L'Île au trésor, film franco-britanno-américain de Raoul Ruiz, sorti en 1991 ;
 , film d'animation australien de Warwick Gilbert, sorti en 1987 ;
 , titre anglais de Ostrov sokrovishch, film soviétique d'animation musical de David Cherkasski, sorti en 1988 ;
 Treasure Island, film américain de Peter Rowe, sorti en 1999.

Autres 

 Treasure Isle, label musical jamaïcain ;
 Treasure Island, île artificielle de la baie de San Francisco, dépendant de la ville de San Francisco ;
 Treasure Island, île artificielle de Singapour ;
 Treasure Island, île du golfe du Mexique, dépendant de la Floride ;
 Treasure Island Hotel and Casino, célèbre palace de Las Vegas ;
 , jeu vidéo édité par la société Data East.
 Île Treasure, une île en Ontario

Voir aussi 

 

Homonymie de titre